Чарльз «Чак» Рассел (; род. ) — американский кинорежиссёр, продюсер и актёр.

Биография 
Родился 9 мая 1952 года в Парк-Ридж, штат Иллинойс, США.

Был дважды женат. Первая супруга — Пэтти Рассел, вторая — молодая актриса и модель Ания Зейн. Есть сын Логан Джозеф (родился 18 октября 1998 года).

Фильмография

Примечания

Ссылки